Hope Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hope Township (Illinois)
 Hope Township (Kansas)
 Hope Township (Barry County, Michigan)
 Hope Township (Midland County, Michigan)
 Hope Township (Minnesota)
 Hope Township (New Jersey)
 Hope Township (Cavalier County, North Dakota)
 Hope Township (Ramsey County, North Dakota)
 Hope Township (Oklahoma)

Siehe auch:
 Good Hope Township